Снов:
 Снов — агрогородок в Несвижском районе Минской области Белоруссии.
 Снов — река в Брянской области России и Черниговской области Украины
 Снов — гидрологический заказник местного значения в Черниговской области Украины.
 «Снов» — белорусский футбольный клуб из Снова.
 Снов — вымышленный город, присутствующий как элемент местности на учебных топографических картах.